Paratylenchus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Paratylenchus i familjen Criconematidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Paratylenchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Paratylenchus